Ninfee rosa – dipinto di Claude Monet del 1898
Ninfee rosa – dipinto di Claude Monet del 1918